Princezna Marie Luisa Bulharská (bulharsky: Княгиня Мария Луиза Българска; * 13. ledna 1933, Sofie) je dcera cara Borise III. a carevny Jany a starší sestra Simeona II. Bulharského. Její křest v bulharské pravoslavné církvi tehdy vyvolal kontroverze, protože její matka slíbila, že bude své děti vychovávat jako katolíky. Po změně rodového práva na absolutní primogenituru jejím bratrem Simeonem Bulharským se princezna Marie Luisa stala hlavou rodu Sasko-Kobursko-Gothajsko-Koháryjských.

Život 
Jejím kmotrem byl Aleksandar Malinov.

Zapsala se na Vysokou školu zdravotních sester Španělského Červeného kříže, kterou absolvovala s vyznamenáním.

Po zrušení monarchie v roce 1946 princezna Marie Luisa se svou matkou a bratrem opustila zemi. Nejprve žili v Egyptě a poté se přestěhovali do Španělska.

Manželství a potomci 
Dne 14. února 1957 se v Amorbachu civilně vdala za prince Karla Leiningenského. Církevní sňatek proběhl 20. února 1957 v Cannes. Pár měl dva syny:
 Princ Boris Leiningenský (17. dubna 1960) se 14. února 1987 oženil s Milenou Manovovou. Rozvedli se 9. července 1994 a měli potomky. Podruhé se 11. září 1999 oženil s Cheryl Ann Rieglerovou a měli potomky.
 Princ Heřman Bedřich Leiningenský (16. dubna 1963) se 16. května 1987 oženil s Deborah Cullyovou. Měli potomky.

Dne 4. prosince 1968 se manželé rozvedli.

Dne 16. listopadu 1969 se v Torontu v Kanadě vdala za Bronislawa Tomasze Andrzeje Chroboka (* 27. srpna 1934, Katovice, Polsko). Dnes žijí v americkém New Jersey ve Spojených státech amerických a mají spolu dceru a syna:
 Alexandra-Naďa Chroboková, princezna von Koháry, (* 14. září 1970) se 8. září 2001 provdala za Jorgeho Champalimauda Raposa de Magalhãese (* 16. září 1970), potomka dvou portugalských průmyslových rodin, prasynovce Antónia Champalimauda. Mají tři děti.
 Pavel Alastair Antonnín Chrobok, princ von Koháry, (* 3. května 1972) se v roce 2014 oženil s Arianou Oliver Masovou. Mají dvě děti.

Princezna z Koháry 
Roku 2012 jí její bratr bývalý car Simeon II. předal titul kněžna z Koháry. Přídomek z Koháry byl předán i jejím dětem z druhého manželství.

Profesionální život 
Princezna Marie Luisa je členkou správní rady Americké univerzity v Bulharsku. Dne 13. května 2012, na 18. slavnostním zahájení, získala princezna Marie Luisa od univerzity čestný doktorát.

V roce 2001 navštívila a prohlédla si kostel sv. Jana z Rily Divotvorce v komunitní oblasti Portage Park v Chicagu.

Tituly a oslovení 
 13. ledna 1933 - 14. února 1957: Její Královská Výsost princezna Marie Luisa Bulharská
 14. února 1957 - 4. prosince 1968: Její Královská Výsost princezna Karla Leiningenského, princezna bulharská
 4. prosince 1968 - 11. června 2012: Její Královská Výsost princezna Marie Luisa Bulharská
 11. června 2012 - současnost: Její Královská Výsost kněžna z Koháry, princezna bulharská

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Bulharské princezny
Sasko-kobursko-gothajská dynastie (Bulharsko)
Narození 13. ledna
Narození v roce 1933
Žijící lidé
Narození v Sofii